

Música 
Eternidade (álbum) - de PG

Filosofia
Eternidade, conceito filosófico

Quadrinhos
Eternidade (Marvel Comics)
Kid Eternidade

Veja também
Eternity

Desambiguação